Salzmann steht für:
 Salzmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Salzmann & Comp., ehemalige Textilfabrik in Kassel
 Kulturfabrik Salzmann, deutscher Kulturverein

Siehe auch:
 Saltzmann
 Salzman